Wochenschrift steht für 
Kampf : illustrierte Sportwochenschrift
Moralische Wochenschrift
Siehe auch:
 Wochenblatt
 Wochenzeitung
 Wochenzeitschrift